Jelinek o, en checo Jelínek  (palabra cuyo significado literal es: "Pequeños ciervos" ), es un apellido de origen checo que sigue siendo común en la República Checa y en sus proximdidades;  es un apellido que puede referirse a:

Personas 

 Eloise Jelinek , lingüista estadounidense;
 Bordan Jelínek , poeta checo;
 Elfriede Jelinek (n.1946)  , dramaturga y novelista feminista austriaca, ganadora del premio Nobel de Literatura;
 Franz Jelinek , futbolista austriaco;
 Frederick Jelinek , pionero en el reconocimiento de voz automático y procesamiento del lenguaje natural;
 George Jelinek , Profesor de Medicina de Emergencia en la Universidad de Australia Occidental con sede en Perth. Es conocido por su experiencia sobre la esclerosis múltiple , con sede en Perth;
 Hanns Jelinek , compositor austríaco del siglo XX;
 Ivan Jelínek , poeta checo;
 Jan Jelinek , músico electrónico alemán;
 Jiří Jelínek , trompetista y cantante checo;
 Josef Jelínek  (n. 1941), futbolista checoslovaco y luego checo;
 Karina Jelinek (n. 1981), modelo argentina y celebridad mediática;
 Mariann Jelinek , teórica estadounidense de la organización, y profesora Emérita de Estrategia;
 Otto Jelinek , empresario canadiense,  y político ex patinador artístico,
 Pavel Jelínek , físico checo;
 Petr Jelínek , jugador checo de hockey sobre hielo;
 Zuzi Jelinek , escritora croata de religión judía, utiliza el apellido de su primer marido Erich Jelinek.